— научное название околоводного злака, встречающееся в литературе для обозначения следующих растений:
  ;
  .